Blooming Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blooming Grove (Alabama), im Lamar County
 Blooming Grove (Indiana), im Franklin County
 Blooming Grove (Kentucky), im Jackson County
 Blooming Grove (New York), im Orange County
 Blooming Grove (Ohio), im Morrow County
 Blooming Grove (Pike County, Pennsylvania)
 Blooming Grove (York County, Pennsylvania)
 Blooming Grove (Giles County, Tennessee)
 Blooming Grove (Weakley County, Tennessee)
 Blooming Grove (Texas), im Navarro County
 Blooming Grove (Wisconsin), Town(ship) im Dane County, Wisconsin

Siehe auch:
 Blooming Grove Township